Madieae es una tribu de plantas con flores perteneciente a la subfamilia Asteroideae dentro de la familia de las asteráceas. Tiene una distribución cosmopolita, pero con un centro superior de biodiversidad en el noroeste del Nuevo Mundo.

Descripción 
La tribu incluye especies herbáceas, arbustos , árboles y trepadoras,  anuales o perennes.
Las hojas son opuestas o alternas, tienen tricomas con estructura glandular y muy simples en la mayoría de los géneros, pero en algunos géneros, por ejemplo, Calycadenia y Holocarpha se han convertido en estructuras relativamente complejas. Estas estructuras son el lugar de la síntesis de sustancias aromáticas, tales como los terpenos. La inflorescencia es una cabeza discóide,  cilíndrica o globosa, con brácteas dispuestas en series de 1-2 (con 3-4  series rara vez o más). Las flores de  con la corola de color blanco a amarillo, por lo general de tres lóbulos, los floretes del disco son hermafroditas, con flores pentalobadas amarillas.

Los frutos son aquenios con una capa de fitomelanina, con vilanos formados por escamas o pelos, a veces ausente. La estructura de la cabeza, con las flores tubulosas del disco dentro de un círculo de brácteas y con las flores rodeadas por una bráctea, es un rasgo distintivo de la tribu.

Distribución 
La mayoría de las especies de Madieae está muy extendida en la parte noroeste del Nuevo Mundo, desde Canadá  hasta el oeste de México, ( Baja California ). Tres géneros (Argyroxiphium, Dubautia e Wilkesia) son endémicas de las islas de Hawái y cuatro especies (Amblyopappus pusillus, Lasthenia kunthii, Madia chilensis e Madia sativa) están presentes en América del Sur. Algunas especies del género Arnica tienen una distribución en Eurasia, incluyendo Arnica montana presente en Italia.

Taxonomía 
La mayoría de los géneros ahora asignado a la tribu Madieae  fueron puestos tradicionalmente en la subtribu Madiinae, tribu de la Heliantheae. Tradicionalmente, en la agrupación de algunos géneros se incluyeron los de la región de California, los géneros de Hawái:  Argyroxiphium, Dubautia, Wilkesia, y Raillardella, previamente incluidos en Senecioneae.
Más recientemente, Madiinae estaba relacionado con otros géneros tradicionalmente incluidos en  Heliantheae (Eriophyllum, Hulsea, Lasthenia y Venegasia) y de Senecioneae (Arnica); las tribus Madiinae, Arnicinae , Baeriinae , Hulseinae y Venegasiinae se unieron en  la tribu Madieae. Junto con Bahieae, Coreopsideae, Chaenactideae, Millerieae,  Neurolaeneae, Perityleae, Polymnieae, Heliantheae sensu strictu, Tageteae y Eupatorieae forman el clado Phytomelanic cipsela, que se caracteriza por la presencia en la cipsela de una capa de fitomelanina. 

Las relaciones filogenéticas entre las diversas tribus de este grupo se ilustra en el siguiente cladograma:

La tribu comprende 5 subtribus, 36 géneros y unas 200 especies:

Subtribu Arnicinae
Arnica L. (32 spp.)

Subtribu Baeriinae

Amblyopappus Hook. & Arn. (1 sp.)
Baeriopsis J.T.Howell (1 sp.)
Constancea B.G.Baldwin (1 sp.)
Eriophyllum Lag. (14 spp.)
Lasthenia Cass. (19 spp.)
Monolopia DC. (5 spp.)
Pseudobahia (A.Gray) Rydb. (3 spp.)
Syntrichopappus A.Gray (2 spp.)

Subtribu Hulseinae

Eatonella A.Gray (1 sp.)
Hulsea Torr. & A.Gray (7 spp.)

Subtribu Madiinae

Achyrachaena Schauer (1 sp.)
Adenothamnus D.D.Keck (1 sp.)
Anisocarpus Nutt. (2 spp.)
Argyroxiphium DC. (5 spp.)
Blepharipappus Hook. (1 sp.)
Blepharizonia (Kellogg) Greene (2 spp.)
Calycadenia DC. (10 spp.)
Carlquistia B.G.Baldwin (1 sp.)
Centromadia Greene (3 spp.)
Deinandra Greene (18 spp.)
Dubautia Gaudich. (39 spp.)
Guardiola Cerv. ex Humb. & Bonpl. (14 spp.)
Harmonia B.G.Baldwin (5 spp.)
Hemizonella (A.Gray) A.Gray (1 sp.)
Hemizonia DC. (8 spp.)
Holocarpha Greene (4 spp.)
Holozonia Greene (1 sp.)
Jensia B.G.Baldwin (2 spp.)
Kyhosia B.G.Baldwin (1 sp.)
Lagophylla Nutt. (4 spp.)
Layia Hook. & Arn. ex DC. (19 spp.)
Madia Molina (11 spp.)
Osmadenia Nutt. (1 sp.)
Raillardella (A.Gray) Benth. & Hook.f. (3 spp.)
Wilkesia A.Gray (2 spp.)

Subtribu Venegasiinae
Venegasia DC. (1 sp.)

Géneros 
Tiene los siguientes géneros.
 ''Achyrachaena, Adenothamnus, Amblyopappus, Anisocarpus, Argyroxiphium, Árnica, Baeriopsis, Blepharipappus, Blepharizonia, Calycadenia, Carlquistia, Centromadia, Constancea, Deinandra, Dubautia, Eatonella, Eriophyllum, Guardiola, Harmonia, Hemizonella, Hemizonia, Holocarpha, Holozonia, Hulsea, Kyhosia, Lagophylla, Lasthenia, Layia, Madia, Monolopia, Osmadenia, Pseudobahia, Raillardella, Syntrichopappus, Venegasia, Wilkesia

Galería

Referencias

Enlaces externos